Mittelpartei (eine den Extremen abgeneigte Partei) ist Bezeichnung für:
 Evangelische Vereinigung, Kirchenpartei in Preußen 
 Bayerische Mittelpartei, Gestalt der Deutschnationalen Volkspartei